

Місто:
 Кам'янське — місто обласного значення Дніпропетровської області
Села:
 Кам'янське — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Кам'янське — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Кам'янське — Закарпатська область, Берегівський район
 Кам'янське — Запорізька область, Василівський район
 Кам'янське — Запорізька область, Мелітопольський район
 Кам'янське — Одеська область, Болградський район
Селище:
 Кам'янське — Дніпропетровська область, Нікопольський район
Залізниця:
 Кам'янське-Пасажирське — пасажирська залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 Кам'янське — вантажна залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці